Ръкав може да се отнася за:

 ръкав – част от облеклото, покриваща цялата ръка или част от нея
 ръкав – разклонение на река в посоката, в която тече водата; обратното на приток
 ръкав – част от спирална галактика, излизаща от ядрото ѝ
 пътнически ръкав – свързващо звено за пътници между летище или пристанище и съответното превозно средство
 всяка една от трите части на Халкидическия полуостров: Касандра, Ситония и Атон

Вижте също 
 Ръкавица